Estación Solís, puede referirse a:
Estación Solís, estación de trenes de la localidad de Solís, Argentina.
Estación Solís, localidad del departamento de Lavalleja, Uruguay.